Феликс Карл Людвиг Мачацки (22 сентября 1895 года, Арнфельс, Штирия, Австрия — 17 февраля 1970 года, Вена) — австрийский минералог.

Биография 
Феликс Мачацки родился 22 сентября 1895 года в Арнфельсе, земля Штирия, Австрия.

В 1925 году окончил Грацский университет.
В 1927 году он стал работать в группе Виктора Гольдшмидта в Осло.

В 1930 году Мачацки был назначен профессором Тюбингенского университета. 

В 1941 году он перешел сначала в Мюнхенский университет, а в 1944 году — в Венский университет. В своей научной работе он создал основы общей минералогии и химии кристаллов.

С 1944 года был членом-корреспондентом, а с 1953 года — действительным членом Баварской академии наук. 

В 1959 году Мачацки стал членом-корреспондентом Гёттингенской академии наук. 

В 1964 году он был избран членом Леопольдины.

, основанное в 1901 году, в знак признания за научные публикации в области минералогии присуждает международную премию имени Феликса Мачацкого.

Семья 
Был женат на Берте Жозефе Лаурих (1896 — 1984), ботаник. 

Его единственный сын Курт Мачацки (1923 — ?) был также минералогом.

Награды 
 1958: Премия Эрвина Шрёдингера
 1959: Медаль Рёблинга
 1961: Австрийский почётный знак науки и искусства
 1965:

Литература 
 Josef Zemann: Machatschki, Felix. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 15, Duncker & Humblot, Berlin 1987, ISBN 3-428-00196-6, S. 610
 J. Zemann (1970): Felix Karl Ludwig Machatschki. Ann. Naturhistor. Mus. Wien 74, 673—674.
 J. Zemann: Karl Ludwig Felix Machatschki. In: Journal Mineralogy and Petrology. 15, Nr. 1, 1971, S. 1-13. doi:10.1007/BF01087491.

Примечания 

Учёные Австрии
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Лауреаты премии Эрвина Шрёдингера